Ósme zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2015/2016 odbyły się w Zakopanem na Wielkiej Krokwi. W kwalifikacjach rozegranych 22 stycznia zwyciężył Kamil Stoch, przed Stefanem Hulą oraz Romanem Koudelką. Poza wymienionymi Polakami jeszcze siedmiu z nich zakwalifikowało się do konkursu głównego. W konkursie drużynowym zwycięstwo odnieśli Norwegowie, przed Austriakami oraz gospodarzami zawodów, którzy wystąpili w składzie: Andrzej Stękała, Maciej Kot, Stefan Hula i Kamil Stoch. 24 stycznia odbył się konkurs indywidualny, a wygrał go Austriak Stefan Kraft, przed rodakiem Michaelem Hayböckiem i Peterem Prevcem. Najlepszy z Polaków, Stoch uplasował się na ósmym miejscu. Dorobek punktowy powiększyło jeszcze piątka polskich skoczków.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej dyrektorem zawodów był Walter Hofer, a jego asystentem – Miran Tepeš. Ponadto kierownikiem zawodów z ramienia organizatorów Pucharu Świata w Zakopanem był Jan Kowal. Delegatem technicznym był Geir Steinar Loeng, a jego asystentem – Thomas Hasslberger.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs drużynowy

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje po zawodach w Zakopanem

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Zakopane
Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem
2016 w polskim sporcie